Geist (prononciation allemande : [ˈɡaɪst]) est un terme allemand qui signifie « esprit ».

Geist peut aussi désigner :
 Geist, un super-vilain créé par Marvel Comics.
 Geist, un jeu vidéo.
Geist, un type de boisson spiritueuse assimilable aux eaux-de-vie.

 Carl Geist (1870-1931), peintre allemand.
 Edwin Geist (1902 - 1942), un compositeur allemand.
 Kimberly Geist (1987 -), une coureuse cycliste américaine.
 Michael Allen Geist (1968 -), un professeur et théoricien canadien.